Chlebnikowo () ist ein Name russischer Orte:
 Chlebnikowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Schilleningken, 1938–1946 Ebertann, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)
 Chlebnikowo, untergegangener Ort im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Dogehnen, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Chlebnikowo, untergegangener Ort im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad (Allenberg, Kreis Wehlau, ab 1928  Stadtgemeinde Wehlau, Ostpreußen)
 Chlebnikowo (Mari El), Dorf in der Republik Mari El
 Chlebnikowo (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Chlebnikowo (Tambow), Dorf in der Oblast Tambow
 Chlebnikowo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda